Lafatscher steht für:

 Großer Lafatscher (2696 m ü. A.), Gipfel der Gleirsch-Halltal-Kette im Karwendel, Tirol
 Kleiner Lafatscher (2636 m ü. A.), Gipfel der Gleirsch-Halltal-Kette im Karwendel, Tirol